Mastodonții (din greacă μαστός = mamelă și οδούς = dinte) sunt membri ai genului extinct din Terțiar Mammut din ordinul Proboscidea și formează familia Mammutidae. Deși mastodonții erau asemănători cu mamuții, mai ales cu mamuții lânoși, care aparțin familiei Elephantidae, se distingeau clar de aceștia.
Mastodonții aveau patru defense îndreptate înainte, iar pe maxilare aveau molari mamelonați. 

Termenul de mastodont a fost introdus de Georges Cuvier, elementul μαστός (mamelă) datorându-se formei mamelonate a molarilor. Mastodontul Anancus arvernesis nu este rudă cu specia mamuților. Este un elefant preistoric. Pentru a putea fi definit această specie, este nevoie de analiza temeinică a dinților.

În iunie 2008, într-o mină, cariera de lignit din comuna Racoșul de Sus, județul Covasna, a fost descoperit întâmplător scheletul unui mastodont Anancus arvernensis.
Oasele au o vechime de 2,5–3 milioane de ani, fiind unic în România și cel mai bine conservat din Europa. Scheletul, aproape complet, cu oasele așezate în conexiune anatomică, aparținând unui mastodont adult,  este expus la Muzeul Depresiunii Baraolt din orașul Baraolt.  Se presupune că starea foarte bună a scheletului se datorează faptului că mastodontul s-a scufundat într-o mlaștină (Bazinul Baraolt formânduse prin retragerea apelor unui lac), întâmplare ce a împiedicat prădătorii să ajungă la hoit.

Clasificare

Referințe

Legături externe

 The Rochester Museum of Science - Expedition Earth Glaciers & Giants 
 Illinois State Museum - Mastodon
 Calvin College Mastodon Page
 American Museum of Natural History - Warren Mastodon
 BBC Science and Nature:Animals - American mastodon Mammut americanum
 BBC News - Greek mastodon find 'spectacular'
 Paleontological Research Institute - The Mastodon Project 
 Missouri State Parks and Histroric Sites - Mastodon State Historic Site
 Saint Louis Front Page - Mastodon State Historic Site
 The Florida Museum of Natural History Virtual Exhibit - The Aucilla River Prehistory Project:When The First Floridians Met The Last Mastodons
 Worlds longest tusks
 Western Center for Archaeology & Paleontology, home of the largest mastodon ever found in the Western United States
 Smithsonian Magazine Features Mammoths and Mastodons
 360 View of Mastodon Skull from Indiana State Museum
Elefanți preistorici
 
Fosile
Mamifere dispărute